Moorestown ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Moorestown (Indiana)
 Moorestown (Michigan)
 Moorestown (New Jersey)
 Moorestown (Pennsylvania)